Вячеслав Алексеевич Афанасьев (1859, Ливны — 12 июня 1942) — русский врач. В 1908—1909 годах был членом Государственного совета Российской империи.

Племянник Евгения Ивановича и Василия Ивановича Афанасьевых.

Биография 
Родился .

В 1882 году окончил Военно-медицинскую академию и был оставлен при ней; занимался патологической анатомией и бактериологией. В 1885 году доктор медицины за диссертацию: «О патолого-анатомических изменениях в тканях животного организма при отравлении бертолетовой солью».

С 1887 по 1890 годы служил военным врачом в Киеве и работал в лаборатории проф. В. В. Подвысоцкого. В 1890 году Афанасьев был командирован на год за границу для усовершенствования в патологии и бактериологии. По возвращении из-за границы назначен прозектором в петербургский Николаевский военный госпиталь, а затем прозектором Военно-медицинской академии при кафедре патологической анатомии. В том же году избран приват-доцентом Военно-медицинской академии по патологической анатомии.

В 1894 году был назначен ординарным профессором общей патологии и патологической анатомии в Юрьевский университет. 

В 1896 году он первым в университете стал систематически читать курс по бактериологии. С 1911 года — декан медицинского факультета Юрьевского университета. 

В 1908—1909 годах — член Государственного совета.

В 1918 году эвакуированные в Россию преподаватели Юрьевского университета стали преподавать в созданном в Воронеже университете; В. А. Афанасьев с 1918 по 1930 годы был профессором Воронежского университета, заведующим кафедрой патологической анатомии медицинского факультета университета.

С 7 июня 1932 года — почётный доктор медицинских наук Тартуского университета.

Скончался 12 июня 1942 года.

В Государственном архиве Воронежской области имеется личный фонд Афанасьева (ГАВО. — Ф. Р-33. — Оп. 3. — Д. 2).

Библиография 
 О патолого-анатомических изменениях в тканях животного организма при отравлении хлорноватокислым кали (бертоллетовой солью) : Эксперим. и гистол. исслед. / Из Лаб. проф. Н. П. Павловского. — Санкт-Петербург : тип. И. Н. Скороходова, 1885. — 72 с., 2 л. ил.: табл.
 Изменения в головном мозгу при отравлении алкоголем : (Проб. лекция, чит. на звание прив. доц. патол. анатомии) / [Соч.] Д-ра мед. В. А. Афанасьева. — : тип. П. И. Шмидта, ценз. 1890. — 32 с.
 Редкий способ самозадушения / [Соч.] Прив.-доц. В.А. Афанасьева. — Санкт-Петербург : Губ. тип., ценз. 1893. — 6 с.
 О самозащите нашего организма против заразных болезней : (Вступ. лекция) / Проф. В. А. Афанасьев. — Санкт-Петербург : Губ. тип., 1894. — 22 с.
 Experimentelle Untersuchungen uber einige Mikroorganismen aus d. Gruppe der sog. Septikaemia haemorrhagica.
 О гистогенезе экспериментального бугорка в легких кролика.
 Из дерптской жизни Н. И. Пирогова : Сообщ. в заседании 13 нояб. 1910 г. — Юрьев : тип. К. Маттисена, [1912]. — 11 с.
 Первичная саркома легкого и смерть от хлороформа. — 1929.

Примечания

Литература 
 

Военные врачи Российской империи
Военные врачи по алфавиту
Патологоанатомы по алфавиту
Патологоанатомы Российской империи
Патологоанатомы СССР
Члены Государственного совета Российской империи
Профессора Императорского Дерптского университета
Преподаватели Воронежского государственного университета